Een verkeersweg:
 N161 (België)
 N161 (Frankrijk)
 N161bis (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing